Meinersdorf ist der Name folgender Orte:
 Meinersdorf (Burkhardtsdorf), Ortsteil der Gemeinde Burkhardtsdorf im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Meinersdorf (Zeulenroda-Triebes), Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz, Thüringen